Jimbo pode referir-se a:
 Apelido por que é conhecido Jimmy Wales, fundador da Wikipédia.
 Oricterope, mamífero africano (Orycteropus afer).
 Jimbo and the Jet Set, desenho animado inglês.

Desambiguação